Брикмо () — французская фамилия. Известные носители:

 Брикмо, Жан де Бовэ (1535-1616) — протестантский военный деятель времён Религиозных войн во Франции.
 Брикмо, Франсуа де Бовэ (1502-1572) — видный протестантский полководец, советник парламента Тулузы.